Серге́й Алексе́евич Ивано́в:
 Иванов, Сергей Алексеевич (1856—1930) — профессор Киевского политехнического института, член Государственной думы.
 Иванов, Сергей Алексеевич (1897—1953) — генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза.
 Иванов, Сергей Алексеевич (род. 1997) — российский футболист, полузащитник.